Хёкерт — фамилия.

 Хёкерт, Гуннар — финский бегун на длинные дистанции.
 Хёкерт, Юхан Фредрик — шведский художник.

См. также 
 Хеккер
 Хекер